Ринкечов () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Келінешть.
 Ринкечов () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Драгомірешть.